Brynjólfur Sveinsson - um bispo luterano da vila de Skálholt no sul da Islândia.
Kjartan Sveinsson - o teclista da banda islandesa de Post-Rock, Sigur Rós.
Desambiguações de sobrenomes